John Beasley ist der Name folgender Personen:

* John Beasley (Radsportler) (1930–2017), australischer Radrennfahrer
 John Beasley (Schauspieler) (* 1943), US-amerikanischer Schauspieler
 John Beasley (Basketballspieler) (* 1944), US-amerikanischer Basketballspieler
 John Beasley (Musiker) (* 1960), US-amerikanischer Jazz- und Studiomusiker